Гран-при Франции 1997 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур во Франции. Соревнования состоялись 29 июня 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:17,910

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 1997 году
Июнь 1997 года